Stary Kamień peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Stary Kamień, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Stary Kamień, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Stary Kamień, un village dans la voïvodie de Poméranie